

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 6 мая

Национальные 
  Антигуа — День труда.
  — День храбрости (1931).
  — День святого Георгия Победоносца, День полиции.
 , ,  — День мучеников (жертв) (1916).
  — День медсестёр.
  — День доблести.

Религиозные 
  Православие
 — Память великомученика Георгия Победоносца (303);
 — память мученицы царицы Александры (303);
 — память мучеников Анатолия и Протолеона (303);
 — память священномученика Иоанна Ансерова, пресвитера (1940);
 — память преподобной Софии (Хотокуриду) (1974);
 — память Иверской иконы Божией Матери (второе обре́тение списка иконы, 2012).

  Католицизм
 — Память святого Доминика Савио;
 — память блаженной Марии Катерины Трояни;
 — память апостола Евода;
 — память блаженного ;
 — память Луция Киренского;
 — память .

 Язычество
 — День Даждьбога.

Именины 
 Католические: Джерард, Доменик, Евод, Екатерина, Люциус, Мария, Петронакс.
 Православные: Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Валерия, Георгий, Гликерий, Егор, Иван, Лазарь, Протолеон, Юрий.

События 
См. также: :Категория:События 6 мая

До XIX века 
 319 — Святая Равноапостольная Нино (святая Нина) крестила царя Грузии Мириана и его сановников.
 1312 — Венский собор одобрил намерение папы римского объявить крестовый поход.
 1527 — немецкие ландскнехты, взбунтовавшиеся вследствие долгого отсутствия жалования, взяли штурмом и разграбили Рим. Папе Клименту VII удалось спастись.
 1626 — голландский колонист Петер Минёйт () приобрёл у индейцев Манхэттен за горсть бижутерии стоимостью 25 долларов. В 1664 году власть перешла к англичанам, которые создали из поселений острова город Нью-Йорк.
 1686 — заключён «Вечный мир» между Россией и Речью Посполитой.
 1715 — издан Артикул воинский — первый военно-уголовный и уголовно-процессуальный кодекс России.
 1757 — битва под Прагой.
 1782
 Началось строительство Большого Дворца — резиденции королей Таиланда с XVIII века.
 Открыта первая дорога из России в Грузию.
 Русский офицер Павел Бибиков приговорён к пожизненному заключению за критику князя Григория Потёмкина.

XIX век 
 1833 — в США произведён первый стальной плуг.
 1835 — вышел первый номер американской газеты «Нью-Йорк геральд».
 1840 — официальная дата выпуска в обращение первой почтовой марки («Чёрный пенни»).
 1848 — послание восточных патриархов православным христианам, как ответ на  Пия IX от 6 января 1848 года.
 1861 — Арканзас стал 9-м штатом, отделившимся от США.
 1872 — в Англии учреждён футбольный Кубок.
 1881 — к России присоединена Ахал-текинская земля (ныне часть Туркмении).
 1889 — открылась Всемирная выставка в Париже. Длилась по 6 ноября.
 1890 — Церковь мормонов отказалась от многожёнства.

XX век 
 1902 — одно из крупнейших кораблекрушений XX века: в Бенгальском заливе, близ Рангуна, было застигнуто циклоном и потерпело крушение судно «Каморта» () под флагом Великобритании. Число погибших составило 655 человек.
 1904 — на станции Кучино, под Москвой, открыт Аэродинамический институт (будущий ЦАГИ), основателем которого является профессор Н. Е. Жуковский.
 1906 — опубликованы «Основные государственные законы Российской империи».
 1908 — братья Райт возобновили полёты после трёхлетнего перерыва.
 1910 — Георг V становится королём Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии и Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
 1914 — в британском парламенте палатой лордов отклонён законопроект о предоставлении женщинам равного права голоса.
 1918 — завершено строительство Доминьонской астрофизической обсерватории в городе Виктория, (Британская Колумбия, Канада).
 1919 — провозглашено создание Крымской советской республики.
 1921 — заключено торговое соглашение между РСФСР и Германией.
 1926 — в Латвию после длительной эмиграции вернулся поэт Райнис.
 1927 — по инициативе Жюля Ромена, Жан-Ришара Блока и Жоржа Дюамеля в Париже состоялось организационное собрание французского общества культурной связи с СССР.
 1936 — основан Народный фронт в Чили.
 1937
 В Лейкхорсте, под Нью-Йорком, потерпел катастрофу германский дирижабль «Гинденбург».
 Открыто регулярное воздушное пассажирское сообщение по маршруту Ленинград — Москва.
 1940
 В Англию прибыл золотой запас Норвегии. Вместе с ним были эвакуированы королевская семья и члены правительства страны.
 Пулитцеровскую премию получает Джон Стейнбек () за роман «Гроздья гнева».
 1941 — И. В. Сталин становится председателем Совнаркома.
 1942 — на стадионе «Динамо», в осаждённом Ленинграде, прошёл футбольный матч.
 1946 — первый полёт учебного самолёта «Як-18».
 1950 — 18-летняя Элизабет Тейлор впервые вышла замуж. Менее чем через год она развелась, чтобы затем ещё семь раз повторить всё снова.
 1953 — хирург Джон Гиббон из Филадельфии впервые успешно применил аппарат искусственного кровообращения («искусственное сердце-лёгкие») во время операции на открытом сердце.
 1955 — Великобритания обратилась в Международный суд для решения спора с Аргентиной и Чили о принадлежности Фолклендских островов.
 1968 — в связи с уличными боями в Париже французские власти закрыли Парижский университет.
 1970 — подписание в Праге Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Чехословакией.
 1974 — отставка Вилли Брандта с поста федерального канцлера ФРГ.
 1983 — катастрофа Ан-26 на Камчатке. Погибли 35 человек.
 1985 — Мурманску и Смоленску присвоено почётное звание «Город-герой».
 1986 — на последней странице газеты «Правда» впервые появляется репортаж из Чернобыля (специальные корреспонденты Владимир Губарев и Михаил Одинец).
 1991 — сформирована авиационная пилотажная группа «Стрижи».
 1994 — королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран торжественно открыли тоннель под проливом Ла-Манш.
 1998 — новая столица Казахстана Акмола переименована в Астану.
 2000 — Россия принята в Международную торговую палату.

XXI век 
  — основана американская компания, производитель космической техники SpaceX
  — на NBC вышли заключительные эпизоды телесериала «Друзья».
  — во Франции во втором туре президентских выборов победил Николя Саркози.
  — в России прошёл «Марш миллионов», повлёкший за собой «Болотное дело».
  — коронация короля Великобритании Карлa III.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 6 мая

До XIX века 
 973 — Генрих II Святой (ум.1024), германский король (1002—1024), император Священной Римской империи (с 1014).
 1501 — Марцелл II (в миру Марчелло Червини; ум.1555), 222-й папа римский (в 1555).
 1574 — Иннокентий X (в миру Джованни Баттиста Памфили; ум.1655), 236-й папа римский (1644—1655).
 1758 — Максимилиан Робеспьер (казнён в 1794), деятель Великой французской революции.
 1761 — Станислав Бонифацы Юндзилл (ум.1847), польско-литовский естествоиспытатель, ботаник, натуралист и педагог.
 1776 — светлейший князь Пётр Волконский (ум.1852), русский военный и придворный деятель, генерал-фельдмаршал, министр императорского двора и уделов (1826—1852).

XIX век 
 1856
 Роберт Эдвин Пири (ум.1920), американский исследователь Арктики, адмирал, на собачьих упряжках первым достигший района Северного полюса.
 Зигмунд Фрейд (ум.1939), австрийский врач-психиатр и психолог, основатель психоанализа.
 1858 — Жорж Ю (ум.1948), французский композитор.
 1868 — Гастон Леру (ум.1927), французский писатель (роман «Призрак оперы» и др.), журналист, мастер детектива.
 1870 — Амадео Джаннини (ум.1949), американский банкир, основатель Банка Америки.
 1871 — Франсуа Огюст Виктор Гриньяр (ум.1935), французский химик, лауреат Нобелевской премии (1912).
 1879 — Бедржих Грозный (ум.1952), австрийский и чехословацкий востоковед, лингвист и филолог.
 1880 — Эрнст Кирхнер (ум.1938), немецкий художник, график и скульптор, представитель экспрессионизма.
 1889
 Любовь Попова (ум.1924), русская советская художница, яркая представительница русского авангарда.
 Стэнли Артур Морисон (ум.1967), английский издатель, типограф, историк и теоретик типографского дела.
 1895 — Рудольф Валентино (ум.1926), американский киноактёр итальянского происхождения.
 1899 — Владимир Полянов (наст.имя Владимир-Георгий Тодоров; ум.1988), болгарский писатель, театральный режиссёр.

XX век 
 1902 — Макс Офюльс (наст.имя Максимилиан Оппенхаймер; ум.1957), немецкий, американский и французский кинорежиссёр.
 1904
 Макс Маллован (ум.1978), английский археолог, муж Агаты Кристи.
 Харри Эдмунд Мартинсон (ум.1978), шведский поэт и прозаик, лауреат Нобелевской премии (1974).
 1907 — Николай Гастелло (погиб в 1941), советский военный лётчик, Герой Советского Союза (посмертно).
 1913 — Стюарт Грейнджер (урожд. Джеймс Лаблаш Стюарт; ум.1993), английский актёр театра и кино.
 1915 — Орсон Уэллс (ум.1985), американский кинорежиссёр, актёр, сценарист, обладатель двух «Оскаров» и др.наград.
 1918 — Михаил Алексеев (ум.2007), русский советский писатель, журналист, Герой Социалистического Труда.
 1921 — Эрих Фрид (ум.1988), австрийский и британский писатель, поэт, журналист, радиоведущий.
 1922 — Владимир Этуш (ум.2019), актёр театра и кино, театральный педагог, народный артист СССР.
 1926 — Юрий Пузырёв (ум.1991), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 1929
 Георгий Жемчужин (ум.2015), дирижёр Большого театра, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Христо Ковачев (ум.1997), болгарский кинорежиссёр-документалист, сценарист и оператор.
 1932 — Александр Белявский (ум.2012), советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ.
 1933 — Владимир Лакшин (ум.1993), русский советский прозаик, литературный критик, литературовед, мемуарист.
 1937 — Гуж Манукян (наст.имя Гурген Араксманян), советский и армянский актёр театра и кино.
 1940 — Вячеслав Старшинов, советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион мира, тренер.
 1945 — Боб Сигер, американский рок-музыкант, певец, автор песен.
 1952
 Кристиан Клавье, французский актёр театра и кино, сценарист, кинопродюсер.
 Владимир Синицын, советский и латвийский спортивный комментатор.
 1953 — Тони Блэр, премьер-министр Великобритании (1997—2007).
 1956 — Сергей Воронин (ум.2006), советский и российский рок-музыкант, клавишник группы «Пикник».
 1960 — Анн Парийо, французская киноактриса.
 1961
 Джордж Клуни, американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, лауреат двух премий «Оскар», четырёх «Золотых глобусов», др. наград («Бэтмен и Робин»).
 Михаил Кочетков, российский поэт, композитор, автор и исполнитель песен, бард, гитарист.
 1964 — Ларс Миккельсен, датский актёр кино и телевидения.
 1968 — Максим Фадеев, советский и российский певец, композитор, музыкальный продюсер, режиссёр и актёр.
 1971 — Крис Шифлетт, американский рок-музыкант, гитарист группы «Foo Fighters».
 1972 — Мартин Бродёр, канадский хоккеист (вратарь), двукратный олимпийский чемпион (2002 и 2010).
 1978 — Тони Эстанге, французский каноист-слаломист, трёхкратный олимпийский чемпион (2000, 2004, 2012), 5-кратный чемпион мира, член МОК.
 1982 — Эрик Маррей, новозеландский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион в академической гребле.
  — Дани Алвес, бразильский футболист, защитник.
  — Крис Пол, американский баскетболист, двукратный олимпийский чемпион (2008, 2012).
  — Горан Драгич, словенский баскетболист, чемпион Европы (2017).
  — Дрис Мертенс, бельгийский футболист.
 
 Пён Бэкхён, южнокорейский певец и актёр, участник хип-хоп-группы EXO.
 Брендан Галлахер, канадский хоккеист, чемпион мира (2016).
  — Наоми Скотт, английская актриса кино и телевидения, певица, музыкант.

XXI век 
 2019 — Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, первенец британского принца Гарри.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 6 мая

До XIX века 
 1475 — Дирк Баутс (р.1415), нидерландский живописец.
 1527 — Карл III де Бурбон (р.1490), французский полководец, 8-й герцог де Бурбон, граф де Монпансье.
 1708 — Франсуа де Лаваль (р.1623), первый епископ Квебека и Канады.

XIX век 
 1814 — Георг Йозеф Фоглер (р.1749), немецкий композитор, органист, теоретик музыки, педагог.
 1859 — Александр фон Гумбольдт (р.1769), немецкий естествоиспытатель и географ, младший брат Вильгельма фон Гумбольдта.
 1862 — Генри Дэвид Торо (р.1817), американский писатель, мыслитель, натуралист.
 1873 — Хосе Антонио Паэс (р.1790), герой борьбы за независимость Венесуэлы и первый её президент.
 1877 — Юхан Людвиг Рунеберг (р.1804), финский поэт, автор слов гимна Финляндии.
 1880
  (р.1825), немецкий предприниматель, основатель химической фирмы Bayer AG.
 Иван Суриков (р.1841), русский поэт.
 1896 — Фёдор Куманин (р.1855), русский театральный критик, издатель, драматург-переводчик.

XX век 
 1910 — Эдуард VII (р.1841), король Великобритании (1901—1910).
 1919 — Лаймен Фрэнк Баум (р.1856), американский писатель, автор «Волшебника из Страны Оз».
 1939
 Роберт Тайхмюллер (р.1863), немецкий пианист и музыкальный педагог.
 Константин Сомов (р.1869), русский художник, один из основателей общества «Мир искусства».
 1949 — Морис Метерлинк (р.1862), бельгийский писатель, лауреат Нобелевской премии (1911).
 1952 — Мария Монтессори (р.1870), итальянский педагог, первая в Италии женщина-врач.
 1954 — Цецилия Мекленбург-Шверинская (р.1886), герцогиня, супруга кронпринца Прусского Вильгельма.
 1956
 Карл Броккельман (р.1868), немецкий учёный-востоковед.
 Георгий Тасин (наст.фамилия Розов; р.1895), украинский советский кинорежиссёр и сценарист.
 1958
 Николай Крымов (р.1884), русский советский художник-пейзажист.
 Борис Ромашов (р.1895), русский советский драматург и критик.
 1959 — Вагарш Вагаршян (р.1894), армянский актёр, театральный режиссёр, драматург, народный артист СССР.
 1961 — Лучиан Блага (р.1895), румынский писатель и философ-рационалист.
 1963 — Теодор фон Карман (р.1881), американский инженер и физик, специалист в области воздухоплавания.
 1970
 Александр Родзянко (р.1879), генерал-лейтенант, один из руководителей Белого движения на Северо-Западе России.
 Тихон Сёмушкин (р.1900), русский советский писатель.
 1971 — Хелена Вайгель (р.1900), немецкая театральная актриса, вторая жена Бертольта Брехта.
 1972 — Виктор Драгунский (р.1913), советский писатель («Денискины рассказы» и др.).
 1981 — Владимир Судец (р.1904), маршал авиации, Герой Советского Союза.
 1990
 Эммануил Геллер (р.1898), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 Лотта Якоби (р.1896), немецкая и американская женщина-фотограф.
 1992 — Марлен Дитрих (р.1901), немецкая и американская актриса и певица, секс-символ.
 1998 — Алексей Грицай (р.1914), академик живописи, педагог, народный художник СССР.

XXI век 
 2002 — убит Пим Фортёйн (р.1948), нидерландский политический деятель.
 2006
 Франтишек Пержина (р.1911), чехословацкий лётчик-ас времён Второй мировой войны.
 Константин Бесков (р.1920), советский футболист, футбольный тренер.
 2009
 Валентин Варенников (р.1923), советский военачальник, Герой Советского Союза, депутат Государственной думы РФ.
 Лев Лосев (р.1937), русский поэт, литературовед, эссеист.
 2011
 Александр Игишев (р.1940), советский и украинский кинорежиссёр.
 Святослав Задерий (р.1960), российский рок-музыкант, поэт, основатель группы «Алиса».
 2013 — Джулио Андреотти (р.1919), итальянский политик, трижды премьер-министр Италии.
 2015 — Эррол Браун (р.1943), британский певец и автор песен, фронтмен группы «Hot Chocolate».
 2017 — Стивен Холкомб (р. 1980), американский бобслеист, олимпийский чемпион (2010), многократный чемпион мира.
 2021 — Кэнтаро Миура (р.1966), японский мангака, самым известным произведением которого является популярная сэйнэн-манга «Берсерк».

См. также

Примечания